Кувшин-автопортрет — произведение французского художника Поля Гогена в виде собственной головы, изготовленное в начале 1889 года из глазурированной керамики.

История создания 
Выполненная в дерзкой и грубой манере, работа была создана после двух травмирующих событий в жизни художника. В декабре 1888 года Гоген гостил в Арле у Ван Гога, когда тот напал на Гогена, а потом отрезал себе левое ухо, оставив его затем в публичном доме, который они оба посещали. Несколько дней спустя, в Париже, Гоген присутствовал на гильотинировании известного убийцы . Как результат, мы видим отсечённую голову Гогена с закрытыми глазами, в потёках крови и отрезанным ухом.

Техника, в которой создано произведение, отчасти вдохновлена искусством Дальнего Востока; в частности, использование стекающих красок по глазурованной керамике, заимствованное у японских мастеров из Такатори. Идея изготовления кувшина в форме головы была взята, вероятно, из перуанской керамики, которую собирала мать Гогена, когда он был ребёнком.

Иконография 

Работа выполнена в духе иконографии романтизма и символизма, а также христианских и классических мотивов; она отсылает к Христу, Иоанну Крестителю и Орфею, которые приняли мученическую смерть за свои страсти и убеждения. В этот период Гоген часто изображал себя в манере, подобной изображениям Христа, пытаясь показать своё мученичество. Он разочаровался в материализме, который видел вокруг себя, и чувствовал отчуждение и от покупателей картин, и от представителей художественных кругов, которым претило его самовозвеличивание. Его ученики, молодые художники, взбунтовались и отстранились от него. О другом подобном автопортрете, «Христос в масличном саду», Гоген писал:

См. также 
 Кувшин Тоби

Примечания

Литература 
 Collins, Bradley. Van Gogh and Gauguin: Electric Arguments and Utopian Dreams. Boulder, CO: Westview Press, 2001. 
 Cachin, Francoise. Gauguin. Flammarion, 1990. 
 Druick, Douglas; Druick, Peter; Salvesen, Britt; Lister; Kristin. Van Gogh and Gauguin: the studio of the south. Art Institute of Chicago with Rijksmuseum Vincent van Gogh, 2001. 
 Galbally, Ann. A Remarkable Friendship: Vincent van Gogh and John Peter Russell. Miegunyah Press, 2008. 
 Gasque, Laurel. «Gauguin: Sight and Sound». ThirdWay, Volume 12, No 4, April 1989.
 Gayford, Martin. The Yellow House: Van Gogh, Gauguin, and Nine Turbulent Weeks in Provence. New York: Mariner Books, 2008. 
 Margolis Maurer, Naomi. The Pursuit of Spiritual Wisdom: Thought and Art of Vincent van Gogh and Paul Gauguin. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1998. 
 Naifeh, Steven; Smith, Gregory White. Van Gogh: The Life. Profile Books, 2011. 
 Winer, Jerome. The Annual of Psychoanalysis, Volume 22 New York: Routledge, 1995. 

Керамика Франции
Автопортреты
Поль Гоген